2/1 kan syfta på:

 2 januari
 1 februari (amerikanskt datumformat)